Nagano 1998 steht für

 die Olympischen Winterspiele 1998
 die Winter-Paralympics 1998